Een familie van doopsgezinde industriëlen uit Koog aan de Zaan, met bedrijven als:
Honig Breet, een papierfabriek
Honig (firma), een zetmeel- en voedingsmiddelenconcern
Honig-Nijmegen, zie Stijfselfabriek Hollandia en Honigcomplex
Koninklijke Scholten-Honig, een zetmeel- en voedingsmiddelenconcern
Reinier Honig (1983), een wielrenner
Rogier Honig (1982), een internationale voetbalgrensrechter